Albertin ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Albertin (1736–1790), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 André Albertin (1867–1933), französischer Landschaftsmaler, Aquarellist, Journalist und Kunstkritiker
 Johann Heinrich Albertin (1713–1790), Schweizer Feldmesser und Kartograf
 Lothar Albertin (1924–2018), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Albertinus